Эдуард де Монтегю (; примерно 1304 — 14 июля 1361) — английский аристократ, 1-й барон Монтегю с 1348 года. Участвовал в Столетней войне, сражался при Креси. Женившись на Элис Норфолкской, получил часть земель Томаса Бразертона, в 1352 году организовал убийство своей жены. Оставил только одного младенца-сына, из-за чего баронский титул исчез вскоре после его смерти.

Биография 
Эдуард де Монтегю принадлежал к старинному нормандскому роду, закрепившемуся в Англии при Вильгельме Завоевателе. Представители этой семьи владели обширными землями в Сомерсете, Дорсете, Девоншире, Бакингемшире и Оксфордшире. Эдуард был младшим сыном Уильяма де Монтегю, 2-го барона Монтегю, и его жены Элизабет де Монфор, братом Уильяма де Монтегю, 1-го графа Солсбери. Рождение Эдуарда датируют примерно 1304 годом. Известно, что в 1337 году Монтегю получил от короны ренту в 100 фунтов на поддержку рыцарского достоинства. В 1346 году он сражался с французами при Креси, а начиная с 20 ноября 1348 года его регулярно вызывали в парламент как Edwardo de Monte Acuto; поэтому Эдуард считается 1-м бароном Монтегю новой креации.

Первым браком Монтегю женился (до 16 января 1339 года) на Элис Норфолкской, дочери Томаса Бразертона, 1-го графа Норфолка, и Элис Хейлз, внучке короля Эдуарда I. Прежде она некоторое время была формально замужем за малолетним племянником Эдуарда, Уильямом де Монтегю, но этот брак расторгли ещё в 1333 году. Известно, что в 1339 году, после смерти тестя, не оставившего сыновей, Эдуард получил часть его земель в Восточной Англии по приказу короля (большая часть владений и права на графский титул отошли старшей дочери Томаса, Маргарет). Элис родила барону семерых детей, но тем не менее этот союз оказался несчастливым. Незадолго до 30 января 1352 года Эдуард с несколькими своими слугами напал на жену в поместье Банги в Саффолке, в результате чего она умерла. Все участники нападения, включая барона, были обвинены перед судом, но для Монтегю это осталось без последствий; в 1361 году один из нападавших, Уильям Данч из Банги, получил прощение.

Позже Монтегю женился во второй раз — на Джоан, происхождение которой неизвестно. Он умер 14 июля 1361 года, пережив своего единственного сына от Элис. Где похоронили барона, неизвестно. Наследником стал семинедельный сын от второго брака, который умер спустя всего три месяца, так что титул барона Монтегю перешёл в состояние ожидания, а земли были разделены между дочерьми Эдуарда.

Потомки 
Первая жена, Элис Норфолкская, родила Эдуарду де Монтегю одного сына и шесть дочерей. Это были:

 Эдуард (умер около 1349 или в 1359);
 Одри (умерла около 1349 или до февраля 1359);
 Элизабет (около 1344 — до июля 1361) — жена Уолтера Уффорда, третьего сына Роберта Уффорда, графа Саффолка, и Маргарет Норвич. Детей не имела;
 Матильда (Мод) (около 1345 — до 1361) — монахиня;
 Маргарет (около 1347 — до 1352);
 Матильда (Мод) (около 1350—1394) — настоятельница ;
 Джоан (2 февраля 1349 — 1375 или до 27 июня 1376) — жена Уильяма Уффорда, графа Саффолка, который был старшим братом зятя Джоан — Уолтера Уффорда.

Во втором браке, с Джоан, родились один сын и две дочери:

 Эдуард (умер 4 октября 1361 года);
 Элизабет (умерла до 29 ноября 1361 года), жена сэра Джона де Бриуза;
 Одри (родилась около 1359), жена сэра Хью де Стреллея.

Предки 

</center>

Примечания

Литература 
 
 
 
 
 
 
 
 

Бароны Монтегю
Участники битвы при Креси
Эдуард Монтегю, 1-й барон Монтегю